Abweisung steht für:
 eine nicht erfolgte Stattgabe
 Abweisung mangels Masse, Ablehnung eines Insolvenzverfahrens
 A-limine-Abweisung, prozessuale Entscheidungstechnik, siehe A limine
 Abweisung einer Person an der Landesgrenze, siehe Zurückweisung
 Die Abweisung, Titel eines Prosastücks von Franz Kafka

Siehe auch: